Kenora bezeichnet:

Kenora (Ontario), Kleinstadt und Verwaltungssitz des gleichnamigen Distrikts
Kenora District, Verwaltungsbezirk in Ontario
Kenora (Wahlbezirk), ehemaliger Wahlbezirk in Ontario